Astrea (Astraea, Astraia, Astraja) – w mitologii greckiej bogini sprawiedliwości
 Astrea – miasto w Kolumbii, e departamencie Cesar
 Astrea – czasopismo ukazujące się w latach 1821–1825 oraz w roku 1924
 Astrea – loża wolnomularska w Warszawie w latach 1816–1821
 Astrea (fr. L’Astrée) – romans pasterski d’Urfégo
 Astrea – rodzaj ślimaków z rodziny turbanów
 „Astrea” – korporacja akademicka założona w Lublinie w 1923 roku

Zobacz też 
 Astraea